Сандра Мирна Диас (Sandra Myrna Díaz; род. 27 октября 1961, Бель-Вилье, Аргентина) — аргентинский учёный-, , специалист по биоразнообразию.
Доктор философии (1989), профессор Национального университета Кордовы, руководящий научный сотрудник  Аргентины, член НАН Аргентины, иностранный член НАН США (2009), Французской АН (2015) и Лондонского королевского общества (2019), а также Американского философского общества (2022). Один из наиболее цитируемых учёных в своей области.

Биография 
Окончила по биологии Национальный университет Кордовы (1984), там же в 1989 году получила степень доктора философии. В 1991—1993 гг. постдок Шеффилдского университета, занималась там у , впоследствии члена Лондонского королевского общества, его ученица. В 1993 году возвратилась в аргентинскую альма-матер, где ныне профессор. С 1994 по 2007 год работала в МГЭИК.

Основательница и директор международной инициативы Núcleo DiverSus on Diversity and Sustainability.

Член TWAS, фелло Экологического общества Америки.
Почётный фелло Британского экологического общества.

Автор более 150 научных публикаций, публиковалась в частности в Nature.
Согласно Google Scholar, её публикации цитировались более 40 тыс. раз, а h-index = 81.

Награды и отличия 

 Отличие Аргентинского ботанического общества (1998)
 Стипендия Гуггенхайма (2002)
  (в числе участников проекта , 2005)
 Нобелевская премия мира (как член МГЭИК, 2007)
 Cozzarelli Prize НАН США (2008)
 Sustainability Science Award,  (2009)
  (2017)
 «Five scientists to watch»,  (2018)
 Senckenberg Award for Nature Research (2019)
  (2019)
 Премия принцессы Астурийской (2019, совместно с Джоан Чори)
  (2019)
 BBVA Frontiers in Ecology and Conservation Biology Award (2020)
  (2020)
 
 Bernardo Houssay Award

Примечания

Ссылки 
 https://www.interacademies.org/9836/Professor-Sandra-Diaz
 http://www.nucleodiversus.org/index.php?mod=page&id=39&lang=en
 https://www.pnas.org/content/109/29/11469

Женщины-биологи
Высокоцитируемые учёные (HCR)
Специалисты по биоразнообразию
Биологи по алфавиту
Биологи Аргентины
Иностранные члены Американского философского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Всемирной академии наук
Члены Экологического общества Америки
Доктора философии
Персоналии:МГЭИК
Лауреаты премии Рамона Маргалефа по экологии
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award